Sainte-Barbe (Mosela)
 Sainte-Barbe (Vosges)
 Sainte-Barbe-sur-Gaillon